Bishop Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bishop Township (Illinois)
 Bishop Township (Oklahoma)